Climacoptera (dier), een geslacht van sabelsprinkhanen
Climacoptera (plant), een geslacht uit de amarantenfamilie